Primorsk (kyrillisch Приморск) ist der Name mehrerer Städte und Ortschaften:

Primorsk (Abchasien), Rajon Gali, Abchasien 
Primorsk (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad, Russland, ehemals Fischhausen, Ostpreußen
Primorsk (Krasnojarsk), Region Krasnojarsk, Russland
Primorsk (Leningrad), Oblast Leningrad, russischer Ölverladehafen
Primorsk (Wolgograd) Oblast Wolgograd, Russland
Prymorsk, Oblast Saporischschja, Ukraine

Siehe auch:
Region Primorje (Primorski krai), Rajon Prymorske, Prymorske, Prymorsk